KDF est un sigle qui peut désigner :
 key derivation function (en français, fonction de dérivation de clé), une fonction qui dérive une ou plusieurs clés secrètes d'une valeur secrète.

KdF est un sigle qui peut désigner :
 Kraft durch Freude (en français, La force par la joie), une vaste organisation de loisirs contrôlée par l'État nazi.